Mashburn est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

 Brian Mashburn (né au ), guitariste et chanteur du groupe de ska Save Ferris ;
 Jamal Mashburn (1972-), basketteur américain ;
 Jesse Mashburn (1933-), athlète américain ;
  (né au ), architecture américain.

Patronyme anglais